Gerhard Breitenberger ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Breitenberger (Fußballspieler, 1954) (* 1954), österreichischer Fußballspieler 
 Gerhard Breitenberger (Fußballspieler, 1979) (* 1979), österreichischer Fußballspieler